Alto Piquiri kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alto Piquiri (ort), Paraná, 
 Alto Piquiri (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar